Companyia General d'Autobusos, empresa històrica d'autobusos de Barcelona
 Asics-CGA, equip ciclista italià històric
 Color Graphics Adapter, primer estàndard de targeta gràfica de color d'IBM